

Patronyme 

 Catharine Macaulay (1731‑1791), historienne anglaise ;
 Charles Macaulay (1927-1999), acteur américain ;
 David Macaulay (né en 1946), écrivain américain, né britannique ;
 Francis Sowerby Macaulay (1862-1937), mathématicien anglais ;
 James McAulay (1860-1943), footballeur écossais ;
 Lawrence MacAulay (né en 1946), homme politique canadien ; 
 Richard Macaulay (1909-1969), scénariste américain ;
 Thomas Babington Macaulay (1800-1859), historien et personnalité politique britannique ;
 Victoria Macaulay (née en 1990), joueuse américano-nigériane de basket-ball.

Prénom  
 Macaulay Culkin (né en 1980), acteur américain.

Toponyme 

 Île Macauley, île de l'archipel des Îles Kermadec, en Nouvelle-Zélande.
 Macaulay, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Le Macaulay Institute à Aberdeen.
 , système de calcul formel.

Patronyme écossais